Nana – powieść Emila Zoli
 Nana – obraz Édouarda Maneta
 Nana – manga
 Nana – niemiecki raper
 Na na – album Lady Pank
 Nana (pers. piastunka) – imię Anahity
 NANA – kwas sjalowy (inaczej: kwas N-acetyloneuraminowy)
 Nana – gmina w Rumunii, w okręgu Călărași
 Nana – jedyna miejscowość w ww. gminie